Ausleitung bezeichnet:
in der Alternativmedizin die Entfernung von Giftstoffen aus einem Organismus; siehe Ausleitende Verfahren
in Wasserbau und Wasserwirtschaft die Entnahme einer größeren Wassermenge aus einem Gewässer; siehe Wasserentnahme
in der Fliegerei den Abschluss eines Flugmanövers